Comoara se poate referi la:

  Comoara, Teleorman, un sat în comuna Drăgănești-Vlașca din județul Teleorman
 Comoara (film din 2015), un film de Corneliu Porumboiu
 Comoara (film din 1982), un film de Iulian Mihu

Vezi și
Comoară
Comoara din insulă